Woodland kan avse:

 Woodland (plantering) – en typ av plantering
 Woodland, Devon, ort i England, Storbritannien
 Woodland, Durham, ort i England, Storbritannien
 Woodland, Kalifornien, ort i USA
 Woodland, Minnesota, ort i USA

Se även 
 Woodland Hills
 Woodland Park